Fabio Concato – cantautore italiano.
 Fabio Concato – album di Fabio Concato del 1982
 Fabio Concato – album di Fabio Concato del 1984
 Fabio Concato – album di Fabio Concato del 1999